Bergamasco har flere betydninger:

 Bergamasco (by), en italiensk by i provinsen Alessandria i regionen Emilia-Romagna i Italien
 Bergamasco (hund), en hunderace, der oprindelig var hyrdehunde